Klimaska – potok, dopływ Wieprzówki
 Klimaska – szczyt w Beskidzie Małym